A 2023-as Welsh Open (hivatalosan a 2023 BetVictor Welsh Open) egy profi snookertorna volt, amelyet 2023. február 13. és 19. között rendeztek a walesi Llandudnoban. 1992-es indulása óta az első alkalom, hogy Newporton vagy Cardiffon kívül máshol is megrendezték. A 2022–2023-as szezon tizenegyedik ranglistaversenye, a negyedik és egyben utolsó tornája volt a Home Nations Seriesnek a Northern Ireland Open, a Scottish Open és az English Open után. A World Snooker Tour által szervezett és a BetVictor által szponzorált tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

A címvédő Joe Perry volt, aki 9–5-re legyőzte Judd Trumpot a 2022-es döntőben. Idén Shaun Murphy lökte a legnagyobb breaket. Egy 145-ös után rögtön egy 147-es breaket is abszolvált a Daniel Wells elleni nyolcaddöntőjében. Ez volt Murphy hetedik maximum breakje a profi karrierje során. A döntőben Robert Milkins 9–7-re legyőzte Shaun Murphyt, ezzel megszerezte második pontszerző győzelmét. Emelett Milkins nyerte a BetVictor Series-t, amiért 150 000 font bónusz járt. Az esemény után a 27. helyről a 16. helyre lépett előre a világranglistán.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Ez az esemény az utolsó a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A tornára való kvalifikáció 2023. január 11. és 13. között zajlott az barnsleyi Barnsley Metrodome-ban, Angliában. Minden mérkőzés 4 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Százas breakek

Versenyszakasz

A tornán összesen 48 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 14 százas breaket löktek

BetVictor Series 
A BetVictor online szerencsejáték vállalat által támogatott versenysorozat nyolc eseményt tartalmazott: a BetVictor European Series három, a BetVictor Home Nation Series négy tornáját, és a Championship League (pontszerző) tornát. Az ezeken a versenyeken szerzett pontok összege alapján dőlt el ki nyeri a sorozatot. A végső győztes Robert Milkins lett, így neki járt a 150 000 font bónusz.

Félkövér: A torna győztese.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben